Ай може да се отнася за:
 Ай (град), град в Англия
 Ай (река), река в Русия
 Ай (залив), залив в Нидерландия
 Ай (фараон)
 Ай Уейуей (р. 1957), китайски художник и общественик
 Трипръст ленивец (Bradypus tridactylus), вид бозайник